Огублённый (огу́бленный) гласный заднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках мира. Символ в алфавите МФА — , в алфавите X-SAMPA — u.

Примеры

Закрытый вариант (губной) 
В некоторых языках, например, в японском и шведском, присутствует такая разновидность данного звука, отличающаяся от его огубленной версии, называемая экзолабической, или сжатой (). Ни в одном языке мира не существует противопоставления этого звука с другим, гораздо более распространённым эндолабическим вариантом () (с выпяченными губами).

Примеры

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огублённые гласные
Гласные верхнего подъёма
Гласные заднего ряда